

Geografia
 Sahagún, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
 Sahagún, comune della Spagna nella Provincia di León

Persone
 Bernardino de Sahagún, missionario spagnolo
 Giovanni da Sahagún, sacerdote spagnolo